The Beatles – album brytyjskiego zespołu The Beatles
 Perfect – debiutancki album polskiego zespołu Perfect